Moirépatroon
Moiré (textiel)
gemeente in het Franse departement Rhône: Moiré (Rhône)